Лучше звоните Солу ():
 «Лучше звоните Солу» — американский телесериал, выходящий на канале AMC с 2015 года.
 Список эпизодов телесериала «Лучше звоните Солу»
 «Лучше звоните Солу» — восьмой эпизод второго сезона телесериала «Во все тяжкие».
 «Лучше звоните Солу» — пятый эпизод пятого сезона телесериала «Родина».